Papadiamantópoulos () est un patronyme et surnom grec.

Il est notamment porté par Ioannis Papadiamantopoulos, révolutionnaire grec, ses trois fils, et leurs descendants :
Panagiótis Papadiamantópoulos homme politique
Dimítrios Papadiamantópoulos, militaire
 Ioánnis D. Papadiamantópoulos, homme politique
 Geórgios Papadiamantópoulos, homme politique
 Andréas Papadiamantópoulos, diplomate
Adamantios Papadiamantopoulos, juge
 Ioánnis A. Papadiamantópoulos, poète d'expression française également connu sous le nom de Jean Moréas

Homonymie de patronyme